Indira Soundarajan o Indra Soundar Rajan () es el seudónimo de P. Soundar Rajan, es un escritor indio en idioma tamil. Ha escrito relato corto, novela y guiones para películas y series de televisión. Vive en Madurai.

Obra principal 

 Marmadesam (Tierra misteriosa)
 Ruthra Veena

Referencias 

Personas de Tamil Nadu
Escritores de India del siglo XX
Escritores en tamil